Luigi d'Angiò (1320-1362) – principe di Taranto, nonché re di Napoli dal 1352 alla morte
 Luigi I d'Angiò (1339-1384) – conte e poi duca di Angiò, conte della Maine, duca di Turenna, conte di Provenza e di Forcalquier e re della dinastia d'Angiò, solo titolare, del Regno di Napoli e di Gerusalemme. 
 Luigi II d'Angiò (1377-1417) – duca di Angiò, conte della Maine, conte di Provenza e di Forcalquier e re titolare (per 10 anni effettivo) del Regno di Napoli e di Gerusalemme rivaleggiando con Ladislao di Durazzo nelle pretese al trono di Napoli
 Luigi III d'Angiò (1403-1434) – re titolare di Napoli (1417-1426), Conte di Provenza, Forcalquier, Piemonte, Conte del Maine e Duca d'Angiò (1417-1434) e Duca di Calabria (1426-1434)
 Luigi Duca d'Angiò (Luigi XV di Borbone, detto il Beneamato, 1710-1774) – re di Francia dal 1715 fino alla sua morte
 San Ludovico d'Angiò (Ludovico di Tolosa) – francescano francese che divenne vescovo di Tolosa, venerato come santo